

Persone
Anthony Zeni (1902-1981) –  diplomatico e funzionario statunitense
Bartolomeo Zeni (1730 circa – 1809 circa) – pittore italiano
Domenico Zeni (1762-1819) – pittore italiano
Fortunato Zeni (1819-1879) – naturalista e fondatore del Museo civico di Rovereto
Giuseppe Zeni (1912-2007) – botanico italiano
Jefferson Luiz Zeni – giocatore di calcio a 5 brasiliano
Lorenzo Zeni – canoista italiano
Luisa Zeni (1896-1940) – agente segreto e scrittrice italiana
Vito Zeni (1922-1989) – insegnante e storiografo italiano
Ženi Božinova – attrice bulgara
Zeni Pereira (1924-2002) – attrice brasiliana

Altro
Zeni Geba – dorama prodotto e mandato in onda da Nippon Television nel 2009
ZeniMax Media – compagnia che sviluppa e pubblica videogiochi
Zeni Geva – Gruppo musicale giapponese